

Брезово () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Брезово () — місто в Пловдивській області. Входить до складу общини Брезово.
 Брезово () — община в Пловдивській області.

Сухе Брезово — село, громада в окрузі Вельки Кртіш, Банськобистрицький край.

Брезово — поселення в общині Літія, Осреднєсловенський регіон.
 Брезово — поселення в общині Севниця, Споднєпосавський регіон.
 Брезово Брдо — поселення в общині Хрпелє-Козіна, Регіон Обално-крашка.